Олег Анисимов:
 Анисимов, Олег Александрович (род. 1957) — российский климатолог.
 Анисимов, Олег Сергеевич (род. 1943) — российский методолог, философ и психолог, культуролог, основатель Московского методолого-педагогического кружка.